Соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 25 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 34 спортсменки из 18 стран.

Российская рапиристка Инна Дериглазова, одержавшая победу в личном первенстве на Играх 2016 года, а также в двух из трёх последних чемпионатов мира в данной дисциплине, заняла второе место. Чемпионкой стала американка Ли Кифер, это первая победа американок в личном турнире рапиристок на Олимпийских играх.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Финальные раунды

Предварительные раунды 
Распределение спортсменок по турнирной сетке происходит на основе положения рапиристки в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года